O Estádio Taba Índia é um estádio de futebol localizado na cidade brasileira de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul. Tem capacidade estimada para doze mil pessoas e é utilizado pelo Sport Club Guarany.

Taba India
Taba India
Esporte em Cruz Alta (Rio Grande do Sul)